Knottenmühle bezeichnet: 

Ortschaften
 ein Siedlungsgebiet in Wrexen in der Stadt Diemelstadt, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Mühlenbauwerke
 eine Mühle in Neumühle/Elster in der Siedlung Knottengrund, Landkreis Greiz, Thüringen